MHM ist eine Abkürzung für:

 Master of Health Management 
 den katholischen Männerorden Missionsgesellschaft vom hl. Joseph von Mill Hill
 für die Markthallen München
 für den Flughafen Minchumina Airport, AK, USA (IATA-Code)
 die Mennonitische Heimatmission, siehe Mennoniten
 das Militärhistorische Museum der Bundeswehr
 die ungarische Partei Mi Hazánk Mozgalom

Außerdem ist mhm ein Verzögerungslaut.

MHM